Epfenbach ist ein geographischer Name im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg:
 Epfenbach, Gemeinde
 Epfenbach (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs in Eschelbronn

Siehe auch:
 Epchenbach